Крыло́вское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Осинском районе Пермского края Российской Федерации.

Административный центр — село Крылово.

Географическое положение 
Поселение расположено к югу от Осы, по территории поселения протекает река Тулва.

Площадь поселения составляет 160,5 км².

Символика 
Решением Совета депутатов Крыловского сельского поселения от 26 апреля 2012 года № 282 утверждены герб и флаг поселения. Герб внесен в Государственный геральдический регистр РФ под № 7808. Флаг внесен в Государственный геральдический регистр РФ под № 7809.

Описание герба: «В лазоревом поле выходящее слева золотое орлиное крыло. В вольной части герб Пермского края».

Описание флага: «Прямоугольное полотнище голубого цвета с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию из герба Крыловского сельского поселения, выполненную в жёлтом цвете».

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Пермской области от 10 ноября 2004 года № 1717-348 «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований Осинского района Пермской области»

Население 

По данным переписи 2010 года численность населения составляла 1675 человек, в том числе 794 мужчины и 881 женщина.

Состав сельского поселения

Экономика 
На территории поселения ведут деятельность более 20 предприятий и учреждений, функционирует 19 торговых павильонов, работают 35 индивидуальных предпринимателей малого и среднего бизнеса, в том числе 22 из них занимаются производством сельскохозяйственной продукции.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Муниципальные образования Осинского района Пермского края
Упразднённые сельские поселения Пермского края
Сельские поселения, упразднённые в 2019 году